Geierhos ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Geierhos, deutscher Kommunalpolitiker und Unternehmer
 Michaela Geierhos (* 1983), deutsche Computerlinguistin und Hochschullehrerin
 Wolfgang Geierhos (* vor 1950), deutscher Historiker und Autor